Amerikai Egyesült Államok
 Gonzales (Kalifornia)
 Gonzales (Louisiana)
 Gonzales (Texas)
 Gonzales megye, Texas